Hauptstrasse 19 ist der Name folgender Straßen:

 Hauptstrasse 19 in der Schweiz

Hauptstraße 19 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hauptstraße 19, ehemalige Adresse in Prichsenstadt, siehe Schulinstraße 19 (Prichsenstadt)
 Stadthotel Oerlinghausen